BCG puede referirse a:

 Bacilo de Calmette y Guérin, una vacuna para la tuberculosis
 Boston Consulting Group, una firma de consultoría estratégica internacional
 Brisbane Cricket Ground, popularmente conocido como The Gabba